Укерт, Фридрих Август — немецкий историк, филолог, географ, библиотекарь и педагог.
 Укерт — небольшой ударный кратер в центральной части видимой стороны Луны.